Иманлар () — село в территориально-административном районе села Ширлан, Шушинского района, Азербайджанской Республики в ущелье реки Шальва.

В 1992 году был оккупирован Вооруженными силами Армении.

История

География и климат

Литература 

Населённые пункты Шушинского района (Азербайджан)